Benton kan syfta på:

Geografi

USA 

 Benton, Arkansas, countyhuvudort, Saline County, 
 Benton, Illinois, countyhuvudort, Franklin County, 
 Benton, Kansas, ort, Butler County, 
 Benton, Kentucky, countyhuvudort, Marshall County, 
 Benton, Louisiana, huvudort i Bossier Parish, 
 Benton, Missouri, countyhuvudort, Scott County, 
 Benton, Tennessee, countyhuvudort, Polk County, 
 Benton, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Benton, Pennsylvania, ort, Columbia County,